Stenopterygius é um gênero extinto de ictiossauro conhecido da Europa (Inglaterra, França, Alemanha, Luxemburgo e Suíça). Este gênero de ictiossauro cresceu até um comprimento máximo de .

História 
Stenopterygius foi originalmente nomeado por Quenstedt em 1856 como uma espécie de Ichthyosaurus, I. quadriscissus . Otto Jaekel em 1904 o transferiu para seu próprio gênero, Stenopterygius . A espécie-tipo é, portanto, Stenopterygius quadriscissus. O nome genérico é derivado de stenos, grego para "estreito", e pteryx (πτερυξ), grego para "barbatana" ou "asa".

Descrição 

Stenopterygius era fisicamente semelhante ao Ichthyosaurus mais conhecido, mas tinha um crânio menor e nadadeiras mais estreitas. Fósseis lindamente preservados de Stenopterygius foram encontrados na Alemanha.

Seu crânio se estendia em uma espécie de bico e estava armado com uma quantidade de dentes grandes. Os membros foram transformados em estruturas semelhantes a barbatanas. A cauda terminava em uma barbatana caudal vertical grande, semicircular, coriácea e até mesmo uma barbatana dorsal triangular.

Um fóssil bem preservado de Stenopterygius preserva vestígios de pele, da qual a coloração do animal foi descoberta como contra -sombreada (mais escura nas costas do que na barriga).

Classificação 

A maioria dos espécimes conhecidos de Stenopterygius (mais de 100), foram redescritas por Michael W. Maisch em 2008. Ele descobriu que S. quadriscissus (a espécie-tipo) também inclui S. eos, S. incessus e S. macrophasma, bem como espécimes anteriormente referidos como S. hauffianus e S. megacephalus . Maisch seguiu Woodward (1932) e considerou Ichthyosaurus triscissus uma espécie válida de Stenopterygius.

Os espécimes-tipo de S. longifrons, S. megacephalus e S. megalorhinus foram todos chamados dessa forma, pois o nome I. triscissus tem prioridade sobre eles. Algumas espécies anteriormente chamadas de S. megalorhinus, bem como o holótipo de S. cuneiceps, foram encontradas como pertencentes a uma espécie própria para a qual o binômio Stenopterygius uniter pode ser usado.

Como o holótipo de S. uniter foi destruído na Segunda Guerra Mundial, Maisch propôs um neótipo . Maisch também descobriu que S. promegacephalus é um nomen dubium, pois é baseado em um espécime juvenil, e que o lectótipo de S. hauffianus pode ser determinado como Stenopterygius cf. S. quadriscissus na melhor das hipóteses, então esta espécie deve ser considerada um nomen dubium . Ele descobriu que a maioria dos espécimes anteriormente chamados de S. hauffianus podem ser nomeados S. quadriscissus, enquanto o resto pertence a um novo táxon altamente distinto que não pode ser referido a nenhuma espécie válida de Stenopterygius.

Esta espécie foi reatribuída ao seu próprio gênero, Hauffiopteryx.

Stenopterygius é conhecido a partir do lectótipo GPIT 43/0219-1, esqueleto completo articulado que preservou um embrião muito grande. O animal tem cerca de 3,15 metros de comprimento. Foi coletado das subzonas amonóides Harpoceras elegantulum-exaratum (mais especificamente Lias ε II3-4), zona Harpoceras falcifer, do famoso Posidonien-Schiefer lagerstätte ( Posidonia Shale ) de Holzmaden, datando do início do estágio Toarciano do Jurássico Inferior, cerca de 182 milhões de anos atrás. Maisch se referiu à espécie tipo 30 espécimes adicionais, todos provenientes de Dobbertin de Mecklenburg-Vorpommern e Holzmaden, Alemanha e Dudelange, Luxemburgo. Eles foram coletados das subzonas amonóides de Harpoceras palum a H. falciferum (Lias ε I2-II11, Toarcian inicial médio-inferior), zonas de Harpoceras tenuicostatum-falcifer, do Folhelho de Posidonia. S. triscissus é conhecido a partir do holótipo GPIT 12/0224-2, esqueleto articulado quase completo. O animal é um jovem adulto com cerca de  de comprimento. Foi coletado das subzonas amonóides de Harpoceras exaratum-elegans (mais especificamente Lias ε II6), zona de Harpoceras falcifer, do Xisto de Posidonia em Ohmden, datando do início do estágio toarciano médio do início do Jurássico. Maisch referiu a esta espécie 13 espécimes adicionais, todos provenientes de várias localidades da Inglaterra, França, Alemanha, Luxemburgo e Suíça. Eles foram coletados do Lias ε II1-III, datando do início do Toarciano médio-tardio.

S. uniter é conhecido a partir do holótipo SMNS 14216, esqueleto completo articulado que foi destruído na Segunda Guerra Mundial. O animal é um adulto cerca de  de comprimento. O neótipo proposto é GPIT 1491/10, esqueleto articulado quase completo. O animal é um jovem adulto com cerca de  de comprimento. Foi coletado das subzonas amonóides de Harpoceras falcifer (mais especificamente Lias ε II10), zona de Harpoceras falcifer, do Xisto de Posidonia em Holzmaden, datando do estágio médio do início Toarciano do início do Jurássico. Maisch se referiu a esta espécie 10 espécimes adicionais, todos vieram de Holzmaden. Eles foram coletados das subzonas amonóides de Harpoceras exaratum a H. falciferum (Lias ε II6-II11, meados do início do Toarciano), zonas de Harpoceras falcifer, do Folhelho de Posidonia.

Materiais adicionais foram descritos por Hannah Caine e Michael J. Benton em 2011, a partir do início Toarcian Beacon Limestone de Strawberry Bank, Ilminster da Inglaterra. Os espécimes são todos juvenis ou infantes, que foram preservados principalmente por esqueletos quase completos e alguns crânios. Eles incluem BRLSI M1405, BRLSI M1407, BRLSI M1408, BRLSI M1409. Caine e Benton referiram esses espécimes a S. triscissus .

Uma nova espécie do Jurássico Médio do sudoeste da Alemanha, Stenopterygius aaleniensis, foi descrita em 2012.

Maisch e Matzke (2000) e Maisch (2010) consideraram Chacaicosaurus e Hauffiopteryx como stenopterygiids . No entanto, eles não realizaram nenhuma análise cladística para confirmar essas alegações. Fischer et ai. (2011) realizaram uma análise cladística que descobriu que Chacaicosaurus é um tunnossauro basal que é colocado fora de Stenopterygiidae e Ophthalmosauridae . Tanto Maisch (2008) quanto Caine e Benton (2011) realizaram análises cladísticas que descobriram que Hauffiopteryx era um membro basal mais de Eurhinosauria ou um membro mais basal de Thunnosauria (que é uma posição equivalente a um membro basal de Stenopterygiidae sensu Maisch [2008] com exclusão de Ichthyosaurus ). Esses resultados significam que os Stenopterygiidae são uma família monotípica que inclui apenas o gênero tipo Stenopterygius .

O cladograma abaixo segue a topologia de uma análise de 2010 de Patrick S. Druckenmiller e Erin E. Maxwell.

Os hábitos do Stenopterygius spp. eram semelhantes aos dos golfinhos atuais. Eles passaram a maior parte de suas vidas em mar aberto, onde caçavam peixes, cefalópodes e outros animais. As cavidades abdominais dos esqueletos desse ictiossauro geralmente contêm os restos desse alimento.

Um fóssil famoso é o de uma mãe e um bebê que morreram no parto (os ictiossauros eram vivíparos ). Isso provou que os bebês ictiossauros nasceram com a cauda primeiro, assim como os cetáceos, para evitar que se afogassem antes de limpar completamente o canal do parto.

Stenopterygius era um nadador muito rápido, com uma velocidade de cruzeiro semelhante à do atum, que está entre os mais rápidos de todos os peixes vivos. 

Em 2018, um espécime de Stenopterygius foi relatado com evidências de ter tido gordura, o que indica que outros ictiossauros e eram homeotérmicos ("sangue quente").

Espécies fósseis descritas em 1904
Fósseis da França
Jurássico
Fósseis
Fósseis de Luxemburgo